Евге́ний Кондако́в:
 Кондаков, Евгений Епифанович (1929—2014) — начальник 10-го Главного управления Генерального штаба Вооружённых Сил СССР.
 Кондаков, Евгений Николаевич — российский нейрохирург, профессор, Лауреат Государственной премии России.